Hume kan syfta på:

 Hume (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Hume (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 7009 Hume – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Australien 

 Hume (region), Victoria,

USA 

 Hume, Illinois – ort, Illinois, Edgar County, 
 Hume, Missouri – ort, Missouri, Bates County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar